Moscow (Idaho)
 Moscow (Kansas)
 Moscow (Maine)
 Moscow (Ohio)
 Moscow (Tennessee)
 Moscow Mills, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.